2 miejscowości w Polsce: 
 Krzyków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Czernica 
 Krzyków – wieś w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Wilków